Виля Гдаливич Гельбрас (19 января 1930, Москва — 23 апреля 2018, там же) — российский востоковед-синолог, доктор исторических наук, кандидат экономических наук, профессор Института стран Азии и Африки при МГУ имени Ломоносова.

Биография 
Отец, Гдалий Соломонович (Гдаля Шлеймович) Гельбрас, ирановед, работал в советском посольстве в Тегеране, а после исключения из партии — редактором газеты в Кольчугино; погиб на фронте в годы Великой Отечественной войны. Мать — Полина Ефимовна Сорокина, как и муж — преподаватель Коммунистического университета трудящихся Востока имени И. В. Сталина (КУТВ). После закрытия КУТВ в 1938 году отец устроился в валютное управление Наркомата внешней торговли, продолжил публиковаться в области иранистики под псевдонимом Рейнджибар. Брат отца, доктор экономических наук Пётр Соломонович Гельбрас (1903—1943), заведующий французским сектором Института Мирового хозяйства и мировой политики АН СССР, погиб на фронте.

Изучал Китайскую Народную Республику с момента её основания 1 октября 1949 года.

Являлся членом Европейской и Российской ассоциаций китаеведов, экспертом Российского фонда гуманитарных исследований. Эксперт Комитета по международным делам Государственной Думы России.

Автор более 200 научных работ.

Взгляды 
Критик участия России в ШОС. Скептически относился как к сближению с Китаем, так и к «жёлтой угрозе».

Основные работы 

 Виля Гдаливич Гельбрас. Экономика Китайской Народной Республики. Важнейшие этапы развития, 1949—2007. Курс лекций. — Москва: Гуманитарий, 2007. — 424 с. — 500 экз. — ISBN 978-5-91367-023-6

Примечания

Ссылки 
 Личная страница на сайте ИСАА МГУ
 Список научных работ

Историки экономики
Синологи России
Выпускники Московского института востоковедения
Преподаватели Института стран Азии и Африки
Историки России
Сотрудники ИМЭМО